Heinrich Schulte ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schulte (Priester) (1804–1891), deutscher Priester und Domkapitular
 Heinrich Schulte (Unternehmer) (1867–1939), deutscher Unternehmer
 Heinrich Schulte (Reeder) (Heinrich Arnold Schulte; 1877–1937), deutscher Reeder und Werftbesitzer
 Heinrich Schulte (Mediziner) (1898–1983), deutscher Psychiater
 Heinrich Schulte (Journalist) (1902–1963), deutscher Journalist und Medienmanager 
 Heinrich Schulte-Altenroxel (1867–1947), deutscher Landwirt, Kolonist und Unternehmer
 Heinrich Schulte-Hubbert (Ordensname Bonifaz; 1876–1936), deutscher Pädagoge und bis 1920 Ordensgeistlicher (O.Praem.)
 Heinrich Schulte-Scherlebeck (1913–2002), deutscher Gärtner, Landwirtschaftsdirektor und Fachautor
 Heinrich Schulte-Uhlenbruch (1883–1946), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum)
 Heinrich Maria Schulte (* 1953), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und Investor, siehe Bankhaus Wölbern & Co. #Erwerb durch Heinrich Maria Schulte und Wölbern Invest AG

Siehe auch:
 Heinrich August Schulte, deutsche Eisenhandlung